Cai Yun (; * 19. Januar 1980 in Canglang, Suzhou, Provinz Jiangsu) ist ein Badmintonspieler aus der Volksrepublik China.

Sportliche Karriere 
Cai nahm für China an Olympia 2004 mit seinem Partner Fu Haifeng im Männerdoppel teil. Sie hatten in der ersten Runde ein Freilos und in der zweiten Runde Keita Masuda und Tadashi Ohtsuka aus Japan. Im Viertelfinale unterlagen Cai und Fu gegen Jens Eriksen und Martin Lundgaard Hansen aus Dänemark mit 3:15, 15:11, 15:8.

2005 siegte Cai mit seinem Partner Fu Haifeng im Herrendoppel bei den German Open. Cai Yun gewann zusammen mit seinem Partner Fu Haifeng am 24. September 2006 das Herrendoppelfinale der Badminton-Weltmeisterschaft in Madrid. Außerdem waren die beiden neben diversen Viertel-, Halb- und Finalteilnahmen bei den Chinese Taipei Open und den Macau Open die Sieger. Cai Yun war 2007 Mitglied der chinesischen Mannschaft, die am 17. Juni den Sudirman Cup gegen Indonesien erfolgreich verteidigte.

Auch bei Olympia 2008 in seinem Heimatland nahm Cai erneut im Männerdoppel mit Fu Huaifeng teil. Diesmal unterlagen sie erst im Finale den Indonesiern Markis Kido und Hendra Setiawan und gewannen die Silbermedaille.

2012 startete er erneut bei Olympia und gewann dort Gold im Herrendoppel.

Auszeichnungen 
 BWF Male Player of the Year 2012 (zusammen mit Fu Haifeng)
 Mitglied der Badminton Hall of Fame

Erfolge

Weblinks

Einzelnachweise 

Badmintonspieler (Volksrepublik China)
Olympiasieger (Badminton)
Olympiateilnehmer (China)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer an den Asienspielen (Volksrepublik China)
Weltmeister (Badminton)
Asienmeister (Badminton)
Chinesischer Meister (Badminton)
Mitglied der Badminton Hall of Fame
Chinese
Geboren 1980
Mann